Krummstiel steht für Apfelsorten
 Rheinischer Krummstiel
 Pommerscher Krummstiel